Brincadeira
Ou ainda:
A Brincadeira - primeiro romance do escritor checo Milan Kundera
Pegadinha
 manifestação folclórica, especialmente no Nordeste do Brasil, que pode envolver música, dança, poesia... (por exemplo: cavalo marinho, côco, maracatú rural)

Desambiguação